Gruzja w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci brała udział 16 razy. Od czasu debiutu konkursem w kraju zajmuje się gruziński nadawca publiczny Sakartwelos Sazogadoebriwi Mauckebeli (SSM), który został aktywnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU) w sierpniu 2005 roku. Pierwszą reprezentantką kraju w konkursie została wówczas Mariam Romelaszwili z utworem "Odelia Ranuni".

Reprezentanci Gruzji do tej pory trzy razy wygrali konkurs: w 2008, 2011 i 2016 roku.

Uczestnictwo 
Gruzja uczestniczy w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci od 2007. Poniższa tabela uwzględnia nazwiska wszystkich gruzińskich reprezentantów, tytuły konkursowych piosenek oraz wyniki krajowych delegatów w poszczególnych latach.

Legenda:

Historia głosowania w finale (2007–2022) 
Poniższe tabele pokazują, którym krajom Gruzja przyznaje w finale najwięcej punktów oraz od których państw gruzińscy reprezentanci otrzymują najwyższe noty.

Kraje, którym Gruzja przyznała najwięcej punktów

Kraje, od których Gruzja otrzymała najwięcej punktów

Legenda:

Organizacja

Zobacz też 
 Gruzja w Konkursie Piosenki Eurowizji

Kraje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja dla Dzieci
Eurowizja